Magnum kan syfta på:

 Magnum (glass) – en pinnglass
 Magnum (TV-serie) – en TV-serie med Tom Selleck
 Magnum (vapen) – ett skjutvapen
 .44 Magnum – en patron
 .357 Magnum – en patron
 7 mm Remington Magnum – en patron
 Magnum (flaska) – en flaskstorlek 
 Magnum (musikgrupp) – en musikgrupp
 Magnum – en finsk basgitarrist, se Sami Wolking
 Magnum Force – en amerikansk film från 1973
 Magnum Comics – en serietidning
 Magnum Creek – ett vattendrag i Kanada
 Magnum Innominandum – en fiktiv entitet i Cthulhu-mytologin
 Dodge Magnum – en bilmodell
 Renault Magnum – en lastbilsmodell
 Magnum Mysterium – ett musikalbum från 2007
 Magnum Photos – en bildbyrå i New York

Se även 
 Magnum Bonum (olika betydelser)
 Magnus